Zetterberg ist der Familienname folgender Personen:
 Aslan Zetterberg (* 1997), schwedischer American-Football-Spieler
 Bertz Zetterberg (1930–2011), schwedischer Eishockeyspieler 
 Hanna Zetterberg (* 1973), schwedische Schauspielerin und Politikerin
 Henrik Zetterberg (* 1980), schwedischer Eishockeyspieler
 Johan August Zetterberg (1810–1878), schwedischer Politiker (Ständereichstag)
 Pär Zetterberg (* 1970), schwedischer Fußballspieler
 Seppo Zetterberg (* 1945), finnischer Historiker und Autor
 Torbjörn Zetterberg (* 1976), schwedischer Jazz- und Improvisationsmusiker